Claude Jacques Lecourbe (1759 - 1815), général français de la Révolution française et de la période  des Cent-Jours
 Jacques-François Lecourbe (1768 - 1827), parlementaire français

Dans le  de Paris, plusieurs lieux portent le nom de ce général
 Sèvres - Lecourbe : Station de métro de Paris
 Rue Lecourbe, rue du 15 e arrondissement de Paris
 Villa Lecourbe, voie du  de Paris

Armée
 Quartier Lecourbe

Voir aussi 
 Courbe
 Le Grand Courbe